Giba může znamenat:

 Giba (Itálie) – italská obec v provincii Sud Sardegna v regionu Sardinie 
 Giba (volejbalista) – brazilský volejbalista